Suicide Society — пятнадцатый студийный альбом канадской группы Annihilator, выпущенный 18 сентября 2015 года на лейбле UDR Music.

Клип на заглавную песню был выпущен 31 июля 2015 года. Видео на песню «Creepin' Again» было выпущено 17 августа. Сингл «My Revenge» был выпущен 15 сентября 2015.

Список композиций

Участники записи 
Annihilator
 Джефф Уотерс — вокал, гитара, бас, продюсирование, звукоинженеринг, сведение, мастеринг
 Cam Dixon — бэк-вокал
 Aaron Homma — бэк-вокал
 Mike Harshaw — ударные
Технический персонал
 Gyula Havancsák — обложка, иллюстрации, дизайн

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 Annihilator Stream New Album, 'Suicide Society' | Guitar World
 Suicide Society — UDR Music 

Альбомы 2015 года
Альбомы Annihilator